Bitk za Helgoland je bilo več:

leta 1864 med Dansko in Prusijo ter Avstrijskim cesarstvom
leta 1914 med Dansko in Nemčijo